Vallaud peut désigner :
 Un habitant de  La Valla-en-Gier, commune française du département de la Loire.

Patronymes 
 Boris Vallaud (1975), haut fonctionnaire et homme politique français, fils de Pierre, époux de Najat ;
 Najat Vallaud-Belkacem (1977), femme politique française, épouse de Boris ;
 Pierre Vallaud (1948), historien français.

Gentilé